Ю́рий Королько́в:
 Корольков, Юрий Васильевич (род. 1948) — советский и российский государственный деятель.
 Корольков, Юрий Михайлович (1906—1981) — русский советский писатель, журналист.